Kropfitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Kropfitsch, österreichische Geigerin
 Ewald Kropfitsch (* 1934), österreichischer Jurist
 Lorenz Kropfitsch, Arabist und Lexikograf